Příjmení Llwyd nosí více významných osobností:

 Alan Llwyd (* 1948) – velšský básník, překladatel a literární kritik
 Humphrey Llwyd (1527–1568) – velšský kartograf, historik a politik

podobné
 Robin Llwyd ab Owain (* 1958) – britský básník a spisovatel velšského původu